Le Jardinier, autre titre du film L'Arroseur arrosé de Louis Lumière, diffusé en 1895 ;
 Le Jardinier, tableau de Van Gogh datant de 1889 ;
 Le Jardinier, film suédois sorti en 1912 ;
 Le Jardinier, téléfilm français de Antoine-Léonard Maestrati, diffusé en 1973 ;
 Le Jardinier, film français de Jean-Pierre Sentier (1981) ;
 The Gardener (Baghban''), film irano-israélien de Mohsen Makhmalbaf (2012).